

Niemcy 
 Berthelsdorf – dzielnica miasta Herrnhut w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Berthelsdorf – dzielnica miasta Lunzenau

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Uniemyśl